Redd, török rockegyüttes
REDD, kezdeményezés az erdőirtásból és az erdőpusztulásból származó kibocsátások csökkentésére